Алексей Аркадьевич Бурдман (13 февраля 1976) — российский футболист, нападающий, игрок в мини-футбол.

Воспитанник СДЮШОР «Смена» Санкт-Петербург. На профессиональном уровне играл в середине 1990-х. В футболе выступал за команду российской третьей лиги «Металлург» Пикалёво — в 1994 году в восьми матчах забил два гола. В 1995 году играл в Финляндии за команды «Кеско-Тим» Хямеэнлинна (D2) и «Куусюси» Лахти (D1).

В чемпионате России по мини-футболу выступал за петербургские клубы «Галакс» (1994/95) и «Зенит» (1995/96).

Ссылки 
 

Футболисты России
Игроки ФК «Металлург» Пикалёво
Игроки ФК «Хямеэнлинна»
Игроки ФК «Куусюси»
Игроки в мини-футбол России
Игроки МФК «Галакс»
Игроки МФК «Зенит»
Спортсмены нескольких видов спорта